Эбро:

 Эбро — река на северо-востоке Пиренейского полуострова.
 Эбро — муниципалитет, расположенный в округе Вашингтон (штат Флорида, США).
 Эбро — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Бургос в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.